Digna est un nom propre qui peut désigner :

Saintes chrétiennes 
 Digna († 304), ou Digne, avec Euprépie (ou Eutropie) et Eunomie (ou Euménie), esclaves d'Hilarie  (ou Hilairie), la mère de sainte Affre d'Augsbourg, toutes martyres à Augsbourg ; fêtées le 12 août.
 Digna ou Digne († 853), avec Anastase et Félix, martyrs à Cordoue ; fêtés le 14 juin;.

Toponyme 
 Digna, commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté.

Références